Agua Puerca kan syfta på:

Geografi

Mexiko 

 Agua Puerca, Tamasopo, 
 Agua Puerca, Xilitla, 

Robotskapade Mexikoförgreningar